Страњани могу бити:

 Страњани (Пријепоље), ужа област у општини Пријепоље, Република Србија
 Страњани (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Страњани (Стара Љубовња), насеље у округу Стара Љубовња, Прешовски крај, Словачка Република

или

 Горњи Страњани, насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Доњи Страњани, насеље у општини Пријепоље, Република Србија